Stefanovski je priimek več oseb:
 Peter Mihailovič Stefanovski, sovjetski general
 Vlatko Stefanovski, makedonski glasbenik

Glej tudi
 priimke Stefanović, Stefanija itd.